Johann Oser ist der Name folgender Personen:

* Johann Oser (Chemiker) (1833–1912), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer
 Johann Oser (Musiker) (1836–1889), österreichischer Musiker, Komponist und Dirigent